St. Wil(l)ibaldskirche oder Wilibaldskirche bzw. einfach St. Willibald ist der Name zahlreicher Kirchengebäude, die dem Missionar und Bischof Willibald von Eichstätt geweiht sind, darunter:

in Deutschland:
 St. Willibald (Altisheim) in Altisheim, Markt Kaisheim im Landkreis Donau-Ries in Schwaben, Bayern
 Waldkapelle Willibaldsruh in Attenfeld, Gemeinde Bergheim, Oberbayern
 Ev. Kirche St. Willibald in Büchenbach
 Dom St. Mariä Himmelfahrt und St. Willibald in Eichstätt
 St. Willibald (Fürnried), Simultankirche
 Pfarrkirche St. Willibald in Hörmannsdorf
 Pfarrkirche St. Willibald in Ingolstadt-Oberhaunstadt
 Wallfahrtskirche St. Willibald in Jesenwang
 Evang.-Luth. Kirche St. Willibald (Langenaltheim)
 St. Willibaldskapelle in Finning bei Landsberg am Lech
 St. Willibald (Möning)
 Pfarr- und Klosterkirche der Salvatorianer St. Willibald in München 
 St. Willibald (Nürnberg)
 Filialkirche St. Willibald in Pessenburgheim, Gemeinde Holzheim, im Landkreis Donau-Ries in Bayern
 St. Willibald (Schambach)
 St. Wilibaldskirche zu Stade
 St. Willibald (Traunfeld)
 Pfarrkirche St. Willibald in Velburg-Oberwiesenacker 
 St. Willibald (Weidenwang)
 St. Willibald (Weihmichl)
 St. Willibald (Weißenburg)
 St. Willibald (Woffenbach)

in Österreich:
 Filialkirche St. Willibald (Kappel am Krappfeld), Kärnten
 Pfarrkirche Freinberg, Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Willibald in St. Willibald, Oberösterreich

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)